Sylvan Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sylvan Grove (Alabama)
 Sylvan Grove (Kansas)
 Sylvan Grove (Maryland)
 Sylvan Grove (Pennsylvania)